Ludvig XVII (franska Louis XVII, egentligen Louis-Charles), född 27 mars 1785 i Versailles, död 8 juni 1795 i Paris, var fransk tronföljare, titulärkung, hertig av Normandie, son till Ludvig XVI och Marie-Antoinette.

Han placerades efter sin födelse i Agathe de Rambauds vård, och hon tog sedan hand om honom under hans första sju levnadsår. Efter sin äldre broders död blev han 1789 tronföljare. Liksom sina föräldrar satt Ludvig i arrest under flera år från och med den 10 augusti 1792 under franska revolutionen. När fadern Ludvig XVI hade avrättats i januari 1793 utropades den unge Ludvig till kung av rojalisterna. En tid efter att fadern blivit avrättad delade han fångenskapen med sin mor i Tempeltornet, men sattes i juli 1793 att uppfostras hos en skomakare Antoine Simon och hans familj även inrymda där.

I januari 1794 skildes Antoine Simon från sin befattning som prinsens övervakare och han sattes under fångvaktares vård. Han antas ha avlidit endast tio år gammal i början av år 1795. Ludvig begravdes i hemlighet i en massgrav, men hans hjärta bevarades av läkaren Philippe-Jean Pelletan. Det fördes senare till klosterkyrkan Saint-Denis.

Mytbildningen kring Ludvig XVII har varit omfattande och en rad personer påstod i början av 1800-talet att de var identiska med den unge Ludvig. En av dessa var stamfadern till släkten Naundorff-Bourbon, Karl Wilhelm Naundorff (död 1845), som hade "turen" att vara påfallande lik bourbonerna. Han kallade sig hertigen av Normandie, kämpade energiskt för sina anspråk och begav sig 1833 till Paris, varifrån han 1836 utvisades. Hans ättlingar har senare fortsatt göra sina anspråk gällande och gör så än idag.

DNA-tester utförda på pojkens bevarade hjärta år 1999–2000 bekräftade dock att den person som hölls fängslad som Frankrikes kronprins och som avled i fångenskap 1795 troligt var son till Marie-Antoinette och med all säkerhet "sonen till en kvinna som var besläktad på mödernet med huset Habsburg". Ludvig XVI:s faderskap har ifrågasatts, då vissa menar att den egentlige fadern skulle ha varit Marie-Antoinettes svenske älskare Axel von Fersen, men detta har dock aldrig verifierats eller ens testats.

Anfäder

Referenser

Tryckta källor 

 Deborah Cadbury: Den försvunna prinsen. Franska revolutionen och sökandet efter Ludvig XVII. Historiska Media 2004.

Noter

Födda 1785
Avlidna 1795
Huset Bourbon
Frankrikes regenter
Personer under franska revolutionen
Män
Avlidna i barndomen
Personer från Versailles
Marie-Antoinette
Pretendenter till Frankrikes tron
Hertigar av Normandie